Héroult steht für:
 Paul Héroult (1863–1914), französischer Chemiker
 Bois-Héroult, eine französische Gemeinde im Département Seine-Maritime

Siehe auch:
 Hall-Héroult-Prozess